Чемпионат Японии 2009 года является 17 сезоном Джей-лиги. Сезон стартует 7 марта и оканчивается 5 декабря 2009 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Токио Верди» и «Консадоле Саппоро». Их заменили «Санфречче Хиросима» и «Монтедио Ямагата», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Джей-лиге 2 2008.

J1

Клубы J1 в сезоне 2009 
 Албирекс Ниигата
 Виссел Кобэ
 Гамба Осака
 ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба
 Джубило Ивата
 Кавасаки Фронтале
 Касива Рейсол
 Касима Антлерс
 Киото Санга
 Иокогама Маринос
 Монтэдио Ямагата 
 Нагоя Грампус
 Оита Тринита
 Омия Ардиджа
 Санфречче Хиросима 
 Симидзу С-Палс
 Урава Редс
 Токио

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 J. League Официальный сайт (Английский язык)
 

Япония
2009
Спорт в Японии в 2009 году